Флаг Ла́кского муниципа́льного райо́на — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования «Лакский район». Утверждён Решением Собрания депутатов Лакского района № 27 от 25 декабря 2012 года. Внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 8132.

Описание флага 
Описание флага гласит:
Флаг представляет собой сине-голубое полотнище, ширина и длина которого соотносится как 2:3, на котором воспроизведены эмблемы из гербового щита района с сохранением их иерархии (взаиморасположения) и заменой геральдического золота желтым цветом, а геральдического серебра - белым.Флаг Лакского муниципального района разработан на основе герба Лакского района.

Из геральдического описания герба:В лазоревом поле — золотой сокол, летящий с распростёртыми крыльями и с обращенными в стороны лапами, вверху сопровождённый червлёной княжеской шапкой, имеющей обычные опушку, дужку и державу естественных цветов, причем держава увенчана золотым полумесяцем; а внизу — серебряной крепостью в виде двух мурованных и зубчатых башен со сквозными окнами, соединенных стеной, также мурованной и зубчатой; крепость обременена двумя червлёными кавказскими кинжалами накрест, рукоятями вверх. <…>

Утверждение флага 
Флаг утверждён Решением Собрания депутатов Лакского района № 27 от 25 декабря 2012 года.

Автор флага 
Автором флага является .

Примечания 

Флаги 2012 года
Флаги Дагестана
Лакский район